Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2011 je enaintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 4. in 6. marcem 2011 v dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy v Parizu, Francija. Udeležilo se ga je 577 atletov iz 46-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2011
2011 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Parizu